Breivik är ett norskt namn på platser och personer.

Personer med efternamnet Breivik
Samtliga biograferade är av norsk nationalitet.
 Anders Behring Breivik (född 1979), dömd för  terrorattentaten i Norge 2011
 Anne Breivik (1932–2012), grafiker
 Bård Breivik (1948–2016), skulptör
 Marit Breivik (född 1955), handbollsspelare och tränare

Se även
 Breivika, vik i Antarktis
 Breivikbotn, kommuncentrum i Hasviks kommun, Finnmark fylke, Norge
 Breivikdalen, Grönland

Norska efternamn